Korva ist der Name von

 Anita Korva (* 1999), finnische Skilangläuferin
 Timo E. Korva (* 1948), finnischer Politiker